1. etape af Tour de France 2020 var et 156 km langt linjeløb ved den sydfranske by Nice den 29. august 2020. Det var anden gang Nice er vært for den såkaldte Grand Départ, hvor Tour de France 1981 var første gang. Samtidig var det 36. gang at løbet besøgte byen, hvor 4. etape i 2013 var senest gang.

Rytterne skulle ud på tre kuperede omgange før finalen, som med afslutning på Promenade des Anglais i centrum af byen er flad.

Efter en massespurt vandt norske Alexander Kristoff fra  etapen og den gule førertrøje, efterfulgt af den danske verdensmester Mads Pedersen fra  på andenpladsen.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Udgåede ryttere 
  John Degenkolb () - faldt for tidsgrænsen.

Referencer

Eksterne henvisninger 

 Officielle hjemmeside 
 

01
Tour de France 2020